Schrödinger ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Maria Schrödinger (* 1946), deutscher Regisseur 
 Erwin Schrödinger (1887–1961), österreichischer Physiker und Wissenschaftstheoretiker
 Hans Schrödinger (1896–1976), deutscher Unternehmer 
 Hubert Schrödinger (1930–2022), deutscher Unternehmer und Wirtschaftswissenschaftler 
 Rudolf Schrödinger (1857–1919), österreichischer Unternehmer und Botaniker

Schrödinger steht für:

 Schrödinger (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 (13092) Schrödinger, Asteroid des Hauptgürtels
 eine Implementierung (Videocodec) des freien Videoformats Dirac, siehe Dirac (Videoformat) 
 Schrödinger, Figur im Manga und in der Zeichentrickserie Hellsing
 Schrödinger, umgangssprachlich für eine 1000-Schilling-Banknote der Serie 1983, siehe Österreichischer Schilling#Banknoten 1945–2002

Siehe auch:
 Schrödinger-Bild, Modell der Quantenmechanik
 Schrödinger-Preis
 Schrödingergleichung, Differentialgleichung in der Quantenmechanik
 Schrödinger-Newton-Gleichung
 Schrödingers Katze, physikalisches Gedankenexperiment
 Schrödingers Katze (Romantrilogie), Romantrilogie von Robert Anton Wilson